Christian Joseph Berres (1796-1844) – anatomista austriaco
 Luis Batlle Berres (1897-1964) – politico uruguaiano
 Ray Berres (1907-2007) – cestista e allenatore di basket statunitense